Nazwy w dziełach kultury
 Dís – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Dis – album muzyczny Jana Garbarka wydany w 1976 r.
 Dis – lodowe jezioro z Boskiej komedii Dantego

 Inne
 Dis – język programowania
 dis – nazwa dźwięku muzycznego
 Dis Pater – bóg śmierci w mitologii rzymskiej
 DIS – radziecki samolot z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 diss – rodzaj utworu